Каванту, Жозеф Бьенеме — французский химик и фармацевт, один из основателей химии алкалоидов. 
 Каванту — маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.